Wesley Koolhof e Neal Skupski erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Rohan Bopanna e Matthew Ebden hanno battuto Constant Lestienne e Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6(5)-7, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

  Nikola Mektić  /  Mate Pavić (primo turno)
  Hugo Nys /  Jan Zieliński (quarti di finale)

  Rohan Bopanna /  Matthew Ebden (Campioni) 
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (quarti di finale)

Wildcard 

  Malek Jaziri /  Mubarak Shannan Zayid (primo turno)

  Liam Broady /  Alexander Zverev (primo turno)

Alternate 

  Patrik Niklas-Salminen /  Emil Ruusuvuori (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2023